Список аэропортов канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Пассажиропоток по всем аэропортам провинции в 2018 году —  человек, что на 0,25 % меньше, чем в 2017 году.

Почти 95 % пассажиропотока приходится на внутренние рейсы.

Общее число самолётовылетов в 2018 году — .

Список 
Пояснения к таблице
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — название аэропорта.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2018 год.

Источники 
 Statistics Canada — пассажиропоток и самолётовылеты.
 Great Circle Mapper: Аэропорты Ньюфаундленда и Лабрадора — коды аэропортов ИАТА и ИКАО.

Ссылки 
 Списки аэропортов провинции Ньюфаундленд и Лабрадор
 Aircraft-Charter-World.com — Ньюфаундленд

 
Ньюфаундленд и Лабрадор
Аэропорты